V pekel in nazaj (izvirno angleško To Hell and Back) je lahko:
 avtobiografija Audieja Murphya, izdana 1949 in bestseller;
 film, posnet 1955 po zgornji knjigi, glavna vloga Audie Murphy.